Miejscowości w USA:
 Wallowa – miasto w stanie Oregon, w hrabstwie Wallowa
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Wallowa (ang. Wallowa County) – w stanie Oregon